Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Józef Filipkowski – polski pieśniarz, działacz opozycji w okresie PRL
 Jan Filipkowski – polski inżynier budownictwa
 Peter Vogel, także Piotr Filipkowski – szwajcarski bankowiec i morderca
 Władysław Filipkowski – polski wojskowy
 Zbigniew Filipkowski – polski polityk, przedsiębiorca, urzędnik państwowy i samorządowy, senator